Chalma bezeichnet:

 Chalma (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 Chalma (Hidalgo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
 Chalma (México), Wallfahrtsort im mexikanischen Bundesstaat México
 Chalma (Veracruz), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Chalma, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz